Dizy est une commune française de la Marne.
Dizy est une commune suisse du canton de Vaud.
Dizy-le-Gros est une commune française de l'Aisne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France